„Еурека ” је југословенска телевизијска серија снимана од 1989. до 1993. године у продукцији ТВ Скопље.

Улоге 

|-
|Мите Грозданов || Стариот Михаил Шолохов (9 еп. 1989-1993)
|-
|Бранко Гиорчев || Ернст Марксов (9 еп. 1989-1992)
|-
|Илија Милчин || Ернст Броер (7 еп. 1988-1993)
|-
|Кирил Андоновски || Директор (7 еп. 1989-1993)
|-
|Гоце Влахов || Записничар (7 еп. 1988-1993)
|-
|Владимир Талевски || Алберт Ајнштајн (7 еп. 1993)
|-
|Љупчо Бојковски || Болничар (6 еп. 1989-1991)
|-
|Ђорђи Колозов || Константин Сергеевич Станиславски (5 еп. 1990-1993)
|-
|Димитар Костов || Фурние (4 еп. 1988-1993)
|-
|Славица Зафировска || г-ђа Едисон (4 еп. 1990-1992)
|-
|Киро Ћортошев || Херберт (4 еп. 1993)
|-
|Владо Денчов || Шеф на железничка станица (4 еп. 1990-1993)
|-
|Илија Струмениковски || Јохан Грегор Мендел (3 еп. 1988-1989)
|-
|Мирче Доневски || Кардиналот Лаутеншлегер (3 еп. 1989-1993)
|-
|Владимир Ендровски || (3 еп. 1990-1992)
|-
|Никола Ристановски || Младиот Алберт Швајцер (3 еп. 1991-1993)
|-
|Божо Софрониевски || Агент 2 (3 еп. 1989)
|-
|Диме Илијев || Томас Едисон - возрасен (2 еп. 1993)
|-
|Благоја Чоревски || Кардинал Белармино (2 еп. 1988-1989)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Влатко Лазаревски || Анри Динан - дете (2 еписодес)
|-
|Ацо Јовановски || проф. Кохињ (2 еп. 1989)
|-
|Петар Горко || Ханс (2 еп. 1989-1993)
|-
|Петре Арсовски || Човекот (2 еп. 1989)
|-
|Дубравка Киселичка || (2 еп. 1990-1993)
|-
|Верица Ђорђевска || (2 еп. 1991-1992)
|-
|Борче Палчевски || Момче - дете (2 еп. 1993)
|-
|Лазе Манасков || (2 еп. 1989-1993)
|-
|Анастас Тановски || (2 еп. 1989-1993)
|-
|Миодраг Саурек || Агент 1 (2 еп. 1988-1989)
|-
|Владимир Дади Ангеловски || Дик (2 еп. 1989-1993)
|-
|Томе Витанов || (2 еп. 1991-1992)
|-
|Иван Каровски || (2 еп. 1993)
|-
|Киро Попов || Човек (2 еписодес)
|-
|Предраг Павловски || Момчето - возрасен (2 еп. 1991)
|-
|Киро Попов || Сарпеј (2 еп. 1993)
|-
|Јусуф Гулевски || Адолф (2 еп. 1989)
|-
|Кирил Псалтиров || (2 еп. 1990)
|-
|Душко Костоски || Етјен (2 еп. 1993)
|-
|Ердоан Максут || (2 еп. 1990-1991)
|-
|Александар Наумовски || Лакеј (2 еп. 1993)
|-
|Кире Печијаревски || Роберт Кох (1 еп. 1989)
|-
|Ненад Стојановски || Леонардо да Винчи (1 еп. 1989)
|-
|Младен Крстевски || Талес од Милет (1 еп. 1993)
|-
|Вукан Димевски || Хипократ (1 еп)
|-
|Снежана Конеска || Флоренс Најтингејл (1 еп.)
|-
|Павел Максимовски || Томас Едисон - млад (1 еп)
|-
|Рефет Абази || Стариот Лејош Јаначек (1 еп. 1989)
|-
|Валентина Божиновска || Ема Кох (1 еп. 1989)
|-
|Нино Леви || (1 еп. 1990)
|-
|Славица Јовановска || (1 еп. 1992)
|-
|Силвија Стојановска || (1 еп. 1993)
|-
|Митко Костов || Вилијам Најтингејл (1 еп)
|-
|Весна Стојановска || Милева Марић (1 еп)
|-
|Душан Костовски || Јакоб Фројд (1 еп. 1989)
|-
|Тања Кочовска || (1 еп. 1992)
|-
|Верица Ристевска || Сопруга (1 еп)
|-
|Мајда Тушар || Фани Најтингејл (1 еп)
|-
|Методија Марковски || Кардинал Макалано (1 еп. 1988)
|-
|Љубица Гојковић || Амалија Фројд (1 еп. 1989)
|-
|Ангелина Иванова || г-ђа Волф (1 еп)
|-
|Јовица Михајловски || Бечеролд (1 еп)
|-
|Јоана Поповска || Мајката Ана (1 еп)
|-
|Соња Михајлова || Марта Бернајс (1 еп. 1989)
|-
|Верче Ристовска || (1 еп. 1990)
|-
|Звезда Ангеловска || (1 еп. 1991)
|-
|Верица Крстева || (1 еп. 1993)
|-
|Ванчо Петрушевски || (1 еп. 1990)
|-
|Трајче Ђорђиев || (1 еп. 1991)
|-
|Шенка Колозова || (1 еп. 1992)
|-
|Сандо Монев || Професор 1 (1 еписоде)
|-
|Звонко Плавевски || Ханс Ајнштајн (1 еп)
|-
|Милица Стојанова || Хариета (1 еп)
|-
|Владо Јовановски || (1 еп. 1991)
|-
|Александар Ђуровски || (1 еп. 1993)
|-
|Станко Гиновски || Професор 2 (1 еп)
|-
|Катерина Кочевска || Секретарката (1 еп)
|-
|Слађана Нешић || Беатриче (1 еп. 1988)
|-
|Зхана Киселичка || (1 еп. 1992)
|-
|Јордан Витанов || (1 еп. 1993)
|-
|Зоран Китановски || Калуђер 1 (1 еп. 1988)
|-
|Лазар Бараков || (1 еп. 1989)
|-
|Тони Михајловски || (1 еп. 1991)
|-
|Бојана Ристовска || (1 еп. 1991)
|-
|Душица Стојановска || (1 еп. 1992)
|-
|Биљана Дураковска || Вивијен Најтингејл (1 еп)
|-
|Лазе Манасковски || Офицер (1 еп)
|-
|Никола Шелев || Калуђер 2 (1 еп. 1988)
|-
|Кирчо Божиновски || Секретар (1 еп. 1989)
|-
|Венцислав Ристов || (1 еп. 1991)
|-
|Васил Шишков || (1 еп. 1993)
|-
|Раде Врчакоски || Ученик 1 (1 еп. 1993)
|-
|Марјан Стојнев || Стјуарт (1 еп)
|-
|Горан Стефановски || Ученик 2 (1 еп. 1993)
|-
|Македонка Арсова || Библиотекарка (1 еп)
|-
|Ристе Гиновски || Дете (1 еп)
|-
|Денис Александров || Ученик 3 (1 еп. 1993)
|-
|Владимир Плавевски || Лекар 1 (1 еп)
|-
|Роберт Вељановски || Грађанин 1 (1 еп)
|-
|Зоран Ацевски || Активист (1 еп)
|-
|Никола Кумев || Грађанин 2 (1 еп)
|-
|Томе Лукановски || Лекар 2 (1 еп)
|-
|Ђорђи Дамјановски || Лекар 3 (1 еп)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије